Fribourg, en allemand Freiburg ou Freyburg, est un toponyme formé sur les radicaux germaniques « frei » signifiant « libre » (dans le sens de « franche », libre de certaines charges seigneuriales) et « Burg » signifiant « château, ville fortifiée ».

Afrique du Sud 
Vryburg, ville de la province du Nord-Ouest.

Allemagne 
Fribourg-en-Brisgau (en allemand Freiburg im Breisgau), ville du Bade-Wurtemberg ;
Fribourg-sur-Elbe (en allemand Freiburg/Elbe), ville de Basse-Saxe ;
Fribourg-sur-Unstrut (en allemand Freyburg), ville de Saxe-Anhalt.

Brésil 
 Nova Friburgo (« Nouvelle-Fribourg »), dans l'État de Rio de Janeiro, qui doit son nom à la ville suisse de Fribourg ;
 Fraiburgo, Brésil (État de Santa Catarina), qui doit son nom à une famille alsacienne, les Frey.

États-Unis 
 Freyburg, Texas ;
 Fryburg ou Freyburg, Ohio ;
 Fryburg, comté de Clarion, Pennsylvanie ;
 Fryeburg, Maine.

France 
Fribourg, commune française de la Moselle ;
 Friburge est un hameau près de Champagny-en-Vanoise en Savoie. L'étymologie est toutefois controversée (peut-être bourg froid).

Pologne 
Fribourg-en-Silésie (en allemand Freiburg in Schlesien), l'ancien nom de Świebodzice en Basse-Silésie.

Suisse 
Fribourg (en allemand Freiburg), canton suisse ;
Fribourg (en allemand Freiburg, anciennement Freiburg im Üechtland), ville suisse.

République tchèque 
 Frymburk, commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Similaire 
 , toponyme correspondant français ;
 , toponyme correspondant italien et espagnol ;
 
 Libreville

Autre 
 Les  concernant Fribourg-en-Brisgau ;
 (242648) Fribourg astéroïde découvert à Marly en 2005 par Peter Kocher.

Références 

Homonymie de toponyme